Parami bezeichnet:

 die transzendenten Tugenden des Buddhismus, siehe Paramita
 ein Suco im Verwaltungsamt Atsabe in Osttimor, siehe Parami (Atsabe)